Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Minden tabellarisch und graphisch wieder.

Am 31. Dezember 2011 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Minden nach Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 81.904 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).

Einwohnerentwicklung 

Im Mittelalter und am Beginn der Neuzeit wuchs die Einwohnerzahl von Minden nur langsam und ging durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte immer wieder zurück. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten 1816 erst 6.500 Menschen in der Stadt, so waren es 1900 bereits 25.000. Bis 1965 verdoppelte sich diese Zahl auf 50.000.
War Minden lange nur am linken, hohen Weserufer zu finden, so begann mit dem Bau des Klosters Mauritius im Jahre 1024 auf dem rechten Weserufer die Besiedelung am gegenüberliegenden Ufer, die Weser wurde jetzt an beiden Ufern bebaut.

Durch die Eingemeindung zahlreicher Orte am 1. Januar 1973 stieg die Bevölkerungszahl von 55.000 im Jahre 1972 auf 80.000 im Jahre 1973.

Bis 1867 
(jeweiliger Gebietsstand)

Die Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse (¹). Die erste bekannte Volkszählung fand in Minden 1722 statt. Danach wurde in unregelmäßigen Abständen gezählt, ab 1822 alle drei Jahre. Die Angaben beziehen sich bis 1831 auf die "Ortsanwesende Bevölkerung", von 1834 bis 1867 auf die "Zollabrechnungsbevölkerung".

Von 1871 bis 1945 
(jeweiliger Gebietsstand)

Die Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter. Die Angaben beziehen sich von 1871 bis 1919 auf die "Ortsanwesende Bevölkerung" und ab 1925 auf die Wohnbevölkerung.

Deutsches Kaiserreich (1871–1918)

Weimarer Republik (1919–1933)

Nationalsozialistische Diktatur (1933–1945)

Alliierte Besatzung (1945–1949)

Von 1949 bis 1989 
(jeweiliger Gebietsstand)

Die Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter. Die Angaben beziehen sich bis 1982 auf die Wohnbevölkerung und ab 1983 auf die "Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung".
(Hauptwohnung ist nach § 12 des Melderechtsrahmengesetzes vom 16. August 1980 bzw. nach § 16 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Juli 1982 bei verheirateten Personen, die nicht dauernd getrennt von ihrer Familie leben, die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie, bei allen übrigen Personen deren vorwiegend benutze Wohnung.)

Ab 1990 
(jeweiliger Gebietsstand)

Die Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter. Die Angaben beziehen sich auf die "Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung".

(Quelle: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes der Stadt Minden)

Bevölkerungsprognose 

Eine Vorausberechnung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen vom November 2012 geht von einem stetigen Rückgang der Bevölkerung in den kommenden Jahren aus:

Quelle: Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030

Einzelnachweise 

!Einwohnerentwicklung von Minden
Minden
Minden
Gesellschaft (Nordrhein-Westfalen)